

Cinema 
 MCU - sigla per Marvel Cinematic Universe

Codici 
 MCU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Montlucon-Domerat (Francia)
 MCU – Mobile Control Unit, unità mobile di controllo
 MCU – Mobile Communicator Unit, unità mobile di comunicazione

Elettronica 
 MCU – Microcontrollore, dispositivo elettronico integrato

Politica 
 MCU – Movimento dei Comunisti Unitari, partito politico